Мосарский сельсовет — упразднённый сельсовет на территории Ушачского района Витебской области Республики Беларусь.

История 
Мосарский сельсовет упразднён в 2004 году. Населённые пункты переданы в состав Сорочинского сельсовета.

Состав 
Мосарский сельсовет включал 16 населённых пунктов:
 Артюшки — деревня.
 Белое — деревня.
 Боровые — деревня.
 Величковцы — деревня.
 Верховье — деревня.
 Гора — деревня.
 Губинка — деревня.
 Завечелье — деревня.
 Зановинье — деревня.
 Киселево — деревня.
 Мосар — деревня.
 Немирово — деревня.
 Рубаники — деревня.
 Старинка — деревня.
 Урбаново — деревня.
 Шестерни — деревня.

См. также 
 Ушачский район

Примечания

Ссылки 
 Ушачский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Ушачского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании